Ørnhøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørnhøj (by) – en bebyggelse i Ørnhøj Sogn, Herning Kommune
 Ørnhøj (Skærum Sogn) – et areal i Skærum Sogn, Frederikshavn Kommune
 Ørnhøj (Torsted Sogn) – et areal i Torsted Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune